Cool Hand Peter («Хладнокровный Питер») — восьмая серия десятого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 4 декабря 2012 года на канале FOX.

Сюжет 
Питер, Джо, Гленн, и Кливленд сидят в баре и размышляют о том, что они совсем забыли, что значит «быть настоящим мужчиной». Питер в качестве примера ставит постоянные просьбы Лоис о помощи по дому, а Джо — то, как его Бонни просит постоянно пылесосить дома, убирая следы колес от инвалидного кресла на коврах. Тогда Питер предлагает парням съездить куда-нибудь в поисках приключений. Все соглашаются.

Придя домой, друзья видят, что их жены собрались дома у Гриффинов. После заявления Питера о намерении съездить куда-нибудь далеко и надолго без жен сами жены их не отговаривают, рассказывая о том, что им самим можно позаниматься своими женскими делами.

Итак, Питер, Джо, Гленн и Кливленд отправляются в дорогу, но вскоре их останавливает полицейский местного штата, подбрасывает наркотики в машину, и арестовывает всех четверых за хранение марихуаны в багажнике. Парни отправляются в местный исправительный лагерь, где работают, не покладая рук. Позже выясняется, что отсюда ещё никого не выпускали, тогда Питер предлагает всем четверым бежать из лагеря.

В это время дома жены парней напиваются. Встретив Брайана, который занимался чтением книги, они хватают его и переодевают в костюм пчелы. Стьюи держит наготове пистолет, если очередь дойдет до него.

В лагере Джо устраивает сцену жалости, и пока полицейские отворачиваются, чтобы не помогать инвалиду, все четверо убегают. Погоня за ними долго, все четверо укрываются в доме, который, как оказалось, принадлежит одному из местных шерифов. Выбежав из дома, парням всё же удается забраться на проезжающий мимо товарный поезд, идущий обратно в Род-Айленд. Сойдя с поезда, парни замечают, что все шерифы прибыли сюда, но Джо говорит, что теперь на этой земле он является полицейским. Джо стреляет в ногу шерифу, и те убираются из города прочь. Семья Гриффинов сидит дома перед телевизором, рассуждая об этом инциденте.

Рейтинги 
 Рейтинг эпизода составил 3.6 среди возрастной группы 18—49 лет.
 Серию посмотрело порядка 7.14 миллиона человек.
 Серия стала первой по просматриваемости в ту ночь «Animation Domination» на FOX, победив по количеству просмотров новые серии «Шоу Кливленда», «Американского Папаши!» и «Симпсонов».
 Рейтинги заметно выросли по сравнению с предыдущим эпизодом «Amish Guy».

Критика 
 Критики из A.V. Club во главе с Кевином МакФарландом подвергли эпизод критике, назвав его «разочарованием». МакФарланд написал: «...я должен бороться сам с собой всякий раз, когда сажусь, чтобы посмотреть шоу в попытке дать каждому эпизоду справедливую оценку.» Он продолжил: «На этой неделе, несмотря на возвращение к старой, более успешной формуле построения эпизода с четким сюжетом, "Гриффины" не набрали достаточно материала, чтобы заполнить им половину часа.» МакФарланд также заявил, что эпизоду очень далеко до фильма «Хладнокровный Люк», отсылка к названию которого присутствовала в серии. В конце своего анализа эпизода Кевин МакФарланд дал эпизоду оценку C.
 Специалисты из Ology сказали, что эпизод получился впечатляющим, отметив: «Это весело (...), но здесь действительно нет ничего нового, за что можно полюбить "Гриффинов"» Также специалисты сказали: «...довольно слабый эпизод, ведь в нем почти нет запоминающихся шуток, кроме Гленна с его бусами на нитке.» В конце своего обзора эпизоду было присуждено 6/10 баллов.

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода пародирует таковое у популярного фильма «Хладнокровный Люк».
 В первой сцене эпизода, когда парни сидят в «Пьяной Устрице», Питеру звонит Лоис, на рингтоне у Питера стоит начальная заставка «Шоу Кливленда».
 Пока друзья едут в Новый Орлеан, чтобы скоротать время, они играют в разные игры. В одной из них нужно принять решение, кем стать: бродягой или бывшим немецким нацистским лидером Адольфом Гитлером.
 После того, как Питера, Гленна, Кливленда и Джо арестовывают за хранение наркотиков, всех их доставляют в суд, где в качестве присяжных выступают персонажи из популярного мультсериала канала FOX — «Симпсоны».
 Начальник исправительной колонии напоминает такового в фильме «Побег из Шоушенка», он такой же жестокий и авторитарный. На самом деле для озвучивания этого персонажа был приглашен Гантон Боб, который играл надзирателя тюрьмы в оригинальном фильме.
 По пути домой Питер говорит, что он голоден, и предлагает заехать по пути «в "Burger Queen" или в "McDaniels"». Это является отсылкой на популярные американские рестораны быстрого питания Burger King и McDonald’s.

Примечания

Ссылки 
  

Серии «Гриффинов»